Su nombre significa Shenron del humo negro (Kokuen no Ryū, Aku Shenlong; "Shenlong maligno") es un malvado dragón de la franquicia Dragon Ball. Hace su debut (y en última instancia, su única aparición) en "La sorpresa más grande", el episodio 47 de Dragon Ball GT, que se estrenó el 4 de junio de 1997.
Es un dragón que aparece en Dragon Ball GT cuando Gokū reúne las Dragon Balls de la Tierra al derrotar a Super#17. Estas habían sido corrompidas por su uso desmesurado, por lo que, en lugar de Shenlong, resultó al ser invocado, un dragón negro-azulado de apariencia malvada, prepotente y déspota que anunciaba a Gokū y compañía la llegada de unos Dragones Oscuros a la tierra, cada uno resultado de un deseo que alguna vez se les concedió. Todo esto lo acabó confirmando Kaiō Shin del Este y Kaiō Sama. Esta fue su única aparición, para después subdividirse en los respectivos dragones.

Historia
Es un dragón eterno de maldad pura, y es responsable de la creación de los siete dragones de la oscuridad . Los dragones de la oscuridad nacen del uso excesivo de las esferas del dragón y la acumulación de energía negativa en toda la serie de deseos egoístas los cuales dan como manifiesto al Dragón del humo negro.

Cuando Goku y sus amigos intentan utilizar las esferas del dragón para restaurar la vida de las personas muertas durante el ataque del Super 17, es este dragón quien emerge de las esferas. En poco tiempo, la misteriosa deidad se divide en siete dragones malvados. Kai anciano observa que cada vez que las esferas del dragón se han utilizado en el pasado, la energía negativa dentro de cada esfera del Dragón aumentaría. Cuando esta energía está completamente llena las esferas de Dragón, se agrietan, lo que le permite al Dragón del humo negro escapar y liberar sus siete personajes. la personalidad de este dragón también refleja la energía negativa que fue usada para crearlo, mientras que Shenlong fue bien educado y hablaba correctamente, el dragón del humo negro es malhablado y de mala educación con quienes lo invocaron, como se muestra cuando Pan trató de decirle cómo debe actuar Dragón Eterno; también fuma puros y le sopla humo a los que lo invocaron para demostrar que no tiene ningún interés en la concesión de deseos. Mr. Popo toma nota de que esto no es la primera vez que el dragón ha aparecido, e indica que la malicia del dragón destruyó un sistema solar entero.

Éste dragón no es un "Shenlong" como tal y no concedió deseo alguno. No debe ser confundido con Shenlong rojo, que provino de las Poderosas esferas del Dragón de estrellas negras , creadas por el Piccoro original antes de su división, las cuales contenían defectos positivos de Kamisama (las esferas no se vuelven piedra) y defectos negativo de Piccoro Daimao (deben ser reunidas en 1 año o el planeta de uso explotará).

Actores de voz
Actor de doblaje: Ricardo Hill (México)
Yi Xing Long (Dragón de 1 Estrella) (Hijo)
Er Xing Long (Dragón de 2 Estrellas) (Hijo)
San Xing Long (Dragón de 3 Estrellas) (Hijo)
Shun Shen Rong (Dragón de 4 Estrellas) (Hijo)
Un Shin Rong (Dragón de 5 Estrellas) (Hijo)
Ryu Shirong (Dragón de 6 Estrellas) (Hijo)
Chihi Shin Rhong (Dragón de 7 Estrellas) (Hijo)

Personajes de Dragon Ball